Le Championnat du Japon de football de deuxième division 2023 est la  édition de la J2 League. Le championnat commence le  et s'achève le . Pour des raisons contractuelles, il est dénommé 2023 Meiji Yasuda J2 League. Il oppose les vingt-deux clubs du Japon de deuxième division en une série de quarante-deux rencontres par club.

Les deux meilleurs du championnat sont promus en J.League 2024.

Les clubs participants 
Les équipes classées de la  à la  place de la J2 League 2022, le  et  de J1 League 2022 et le  et  de J3 League 2022 participent à la compétition.

Localisation des clubs

Compétition 
Le 20 décembre la J.League annonce que les trois division professionnel seront de 20 clubs chacun a partir de la Saison 2024. Par conséquent cette saison reste identique à la saison dernière.

Déroulement 
Le nombre de clubs reste identique à la saison dernière.

Classement 

| width="50%" |
|}

Résultats 
Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat :

Évolution du classement

Statistiques

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Trophées

Trophées mensuel

Notes et références 

2023
Football au Japon en 2023
Japon